Джон Бо́лдуин-младший (, ) — американский фигурист, выступавший в одиночном и парном катании. 

Как одиночник был бронзовым призёром чемпионата мира среди юниоров (1990). Основных успехов достиг в паре с Рэной Иноуэ, с которой катался на протяжении десяти сезонов. Они становились чемпионами США (2004, 2006), чемпионами четырёх континентов, победителями Гран-при США и участниками Олимпийских игр (2006).

Болдуин и Иноуэ — первая пара, выполнившая выброс тройной аксель на национальных и международных соревнованиях.

Карьера 
Болдуин встал на коньки в 1975 году. Значительную часть карьеры провёл в одиночном катании. В 1987 году стал чемпионом США среди новичков. На юниорском льду становился бронзовым призёром чемпионата мира (1990) и серебряным призёром чемпионата США (1991). Семь раз участвовал в национальном чемпионате взрослого уровня. Лучший результат — девятое место в 1995 году.

В начале 1990-х начал совмещать одиночный и парный виды. Два сезона выступал с Тристан Колелл (1990/1992). Затем сосредоточился на одиночной дисциплине, вернувшись к парному катанию в 2000 году, когда образовал дуэт с Рэной Иноуэ.

За десять совместных лет в спорте Болдуин и Иноуэ дважды завоевали золото чемпионата США (2004, 2006), золото чемпионата четырёх континентов и Гран-при США (2006), а также участвовали в Олимпийских играх (2006). В том же году продемонстрировали своё лучшее выступление на чемпионате мира, финишировав четвёртыми.

На чемпионате США 2006 они стали первой парой, выполнившей выброс тройной аксель на соревнованиях. Позже в этом сезоне повторили элемент на Олимпиаде в Турине, благодаря которому получили оценки куда выше, чем от них ждали.

В 2008 году Болдуин и Иноуэ обручились. В 2011 у них родилась дочь. Через четыре года они во второй раз стали родителями. После завершения соревновательной карьеры они проживали недалеко от Эскондидо, Калифорния, где Болдуин вместе с отцом и братом управлял компанией Baldwin Auto Sales.

Результаты

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Иноуэ и Джона Болдуина
 Джон Болдуин и Рэна Иноуэ на сайте Ассоциации фигурного катания США.

Фигуристы США
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1992 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1994 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2006 года